Ales je lahko:
 Alès (Francija)
 Ales, Oristano (Italija)

Glej tudi 
 Aleš